Дмитрий Иванович Кабак (р. 18 октября 1976 года) — эксперт по правам человека, работает над вопросами обеспечения прав и свобод человека на уровне нормативных правовых актов, его деятельность затрагивала следующие сферы: верующие и религиозные общины, этнические меньшинства, потребители наркотиков, работники секса, дети в конфликте с законом, обеспечения недискриминации, право на свободу мирных собраний (митинги, шествия, демонстрации, пикеты и т. д.), право на объединение (ассоциацию), право на доступ к информации, ликвидация дискриминации в отношении женщин, ликвидация расовой (языковой, этнической, культурной) дискриминации, национальные институты защиты прав человека (Омбудсмен, Комиссии по правам человека), международные механизмы и органы защиты прав человека (Комитеты ООН — «договорные органы», специальные процедуры — Специальные докладчики, Совет по правам человека ООН), исполнение решений международных органов по правам человека (Комитетов ООН), налаживание своевременной отчетности Кыргызской Республики в договорные органы ООН.
Получил известность в СМИ как руководитель общественного фонда «Открытая позиция», лидер общественного мнения и эксперт в области защиты прав человека.
В 2010 году избран Руководителем Рабочей группы Конституционного совещания Кыргызский Республики по разработке раздела о правах и свободах человека и гражданина проекта Конституции Кыргызский Республики. Обеспечил работу Рабочей группы, взаимодействие членов Рабочей группы, Конституционного Совещания, сотрудников Министерства юстиции, национальных и международных экспертов и также международных организаций при разработке проекта раздела. 27 июня 2010 года Конституция Кыргызский Республики принята на референдуме.
В рамках Фонда «Открытая позиция» осуществил многостороннюю работу по правам человека. В последние годы значительная часть деятельности касалась свободы религии и убеждений, прав человека в религиозной сфере, а также государственной политики в сфере религии.
В 2013 году избран в состав панели экспертов БДИПЧ ОБСЕ по свободе религии и убеждений. В 2016 году мандат продлен на основе публичного конкурса. В связи с преследованиями из-за своей профессиональной деятельности он вынужден был покинуть Кыргызстан в 2015 году, продолжая реализацию проекта по Центральной Азии, Кавказу, Украине и России из-за рубежа. Вернулся в начале 2018 года после смены президента.

Правовая деятельность 
Под руководством Дмитрия Кабака общественный фонд «Открытая позиция» занимается вопросами правового обеспечения и защиты прав человека. С 2009 по 2010 года Дмитрий Кабак вел стратегическую тяжбу по защите верующих, пострадавших от пыток и жестокого обращения, нарушения права на справедливое судебное разбирательство во время следствия и судебного производства по столкновениям сил правопорядка с жителями в Ноокате 1 октября 2008 года.

Дмитрий Кабак и его сотрудники обеспечили правовую защиту вплоть до рассмотрения дела в Верховном суде Кыргызской Республики, а также использовали международные механизмы защиты — специальные процедуры Совета по правам человека; вели подготовку индивидуальных сообщений в Комитет ООН по правам человека по нарушениям Международного пакта о гражданских и политических правах.

В 2010 году фонд «Открытая позиция» участвовал в разработке раздела о правах и свободах человека проекта Конституции Кыргызской Республики, а также в приведении законодательства в соответствие с новыми положениями. Под эгидой Дмитрия Кабака были разработаны проекты законов: о доступе к информации, находящейся в ведении органов власти, о доступе к информации, находящейся в ведении хозяйствующих субъектов, о порядке исполнения решений международных органов по правам человека, о свободе вероисповедания и религиозных организациях, о мирных собраниях, а также положения, устанавливающие ответственность за нарушения прав и свобод человека.

Руководитель общественного фонда «Открытая позиция» Дмитрий Кабак представил альтернативные доклады на рассмотрение Комитета ООН по правам человека, отслеживающего исполнение Международного пакта о гражданских и политических правах, Комитета о ликвидации всех форм расовой дискриминации, отслеживающего исполнение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Комитета о правах ребёнка, отслеживающего исполнение Конвенции о правах ребёнка, Комитета о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, отслеживающего исполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Международный комитет по экономическим, социальным и культурным правам, отслеживающий исполнение одноимённой Конвенции.

Источники финансирования 
Проекты общественного фонда «Открытая позиция» получали финансирование от Норвежского Хельсинкского Комитета, Центра ОБСЕ в Бишкеке, ПРООН, Института Открытое общество. Некоторые инициативы финансировались за счет собственных средств Дмитрия Кабака от платных услуг.

Эмиграция 
В результате преследования Дмитрия Кабака спецслужбами за осуществляемую деятельность, он был вынужден выехать за пределы Кыргызстана. От давления его не защитило членство в Экспертном совете при президенте Кыргызстана Алмазбеке Атамбаеве. Наоборот, существует версия, что давлению подвергались члены Совета, имеющие собственную позицию, в том числе Азиза Абдирасулова и Толекан Исмаилова (в адрес последних Атамбаев обрушился с публичной критикой, что стало основанием для иска правозащитниц в защиту своей чести и достоинства). Два последних года правления президента Алмазбека Атамбаева (2016—2018 гг.) отмечены большим количеством многомиллионных исков в защиту чести и достоинства президента, поданных в отношении СМИ и правозащитников.
После избрания нового президента, в январе 2018 года Дмитрий Кабак смог вернуться в Кыргызстан.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Личный сайт
 Сайт о деятельности организации

Правозащитники
Юристы Киргизии